

Astronomia 
 3291 Dunlap – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Dunlap – villaggio della Contea di Peoria, Illinois
 Dunlap – census-designated place della Contea di Elkhart, Indiana
 Dunlap – città della Contea di Harrison, Iowa
 Dunlap – città della Contea di Morris, Kansas
 Dunlap – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio
 Dunlap – capoluogo della Contea di Sequatchie, Tennessee